Acontia citrelinea is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1911 door George Thomas Bethune-Baker.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

citrelinea
Dier uit het Afrotropisch gebied